Kusaka est un nom japonais porté par plusieurs personnalités :
Hidenori Kusaka, un auteur de manga ;
Kunji Kusaka (1936-), un artiste graveur ;
Jinichi Kusaka (1888-1972), un amiral de la Seconde Guerre mondiale ;
Ryūnosuke Kusaka (1893-1971), un vice-amiral de la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 (7421) Kusaka, un astéroïde
 Affaire Kusaka Jirō

Homonymie de patronyme